Klingenberg kan syfta på:

 Klingenberg (adelsätt) – en svensk ätt

Geografi

Tyskland
 Klingenberg – en kommun i Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Klingenberg am Main – en stad och kommun i Bayern

Personer
 Emma Klingenberg (född 1992), dansk orienterare
 Gyda Klingenberg (1826–1906), norsk skådespelare
 Henrik Klingenberg (född 1978), åländsk musiker
 Meghan Klingenberg (född 1988), amerikansk fotbollsspelare
 Odd Klingenberg (1871–1944), norsk jurist och politiker
 Poul von Klingenberg (1615–1690), dansk ämbetsman
 Roar Klingenberg (1941–1984), norsk servitör och aidsoffer

Efternamnsförgreningssidor
Danska efternamn
Norska efternamn